Manchester United FC deltog säsongen 2002/2003 i Premier League, Champions League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Laget vann Premier League och tog sig till final i ligacupen, där man förlorade mot Liverpool. United nådde också kvartsfinal i Champions League, där två målrika matcher mot Real Madrid slutade med att spanjorerna tog sig vidare efter att United förlorat med 3-1 i Madrid och sedan inte vunnit med större marginal än 4-3 hemma i Manchester. Ruud van Nistelrooy och Paul Scholes var nyckelspelare för att vinna ligatiteln, då de gjorde 25 och 14 mål.

I övrigt slog United det brittiska transferrekordet när man köpte Rio Ferdinand från Leeds för 28 miljoner pund. Efter säsongen sålde klubben storstjärnan David Beckham till Real Madrid för en liknande summa.

Truppen

Målvakter
  Fabien Barthez
  Ricardo
  Roy Carroll
  Luke Steele

Backar
  Laurent Blanc
  Wes Brown
  Rio Ferdinand
  David May
  Gary Neville
  Phil Neville
  John O'Shea
  Mikaël Silvestre

Mittfältare
  David Beckham
  Nicky Butt
  Quinton Fortune
  Ryan Giggs
  Roy Keane
  Paul Scholes
  Juan Sebastián Verón

Anfallare
  Diego Forlán
  Ole Gunnar Solskjær
  Ruud van Nistelrooy

Premier League

Matcher

Manchester United FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2002/2003